Адеойе — фамилия нигерийского происхождения.

 Адеойе, Маргарет (род. 1985) — британская легкоатлетка.
 Адеойе, Сьюзан — нигерийская легкоатлетка.